

No Brasil 
 Barro Vermelho (Cachoeira do Sul) — bairro no Rio Grande do Sul
 Barro Vermelho (Gravataí) — distrito no Rio Grande do Sul
 Barro Vermelho (Natal) — bairro no Rio Grande do Norte
 Barro Vermelho (Vitória) — bairro no Espírito Santo

Em Portugal  
 Praia do Barro Vermelho — praia na ilha Graciosa, Açores